Onderdistrict in Indonesië
 Padas (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Padas (Karanganom), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Padas (Tanon), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Padas (Dagangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
 Padas (Bungkal), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java